Caruso è un termine usato nella storiografia e nella sociologia del lavoro. Può riferirsi anche a:

Persone

Geografia 
Forca Caruso – valico dell'Appennino abruzzese, Italia
Monte Caruso – montagna dell'Appennino lucano, Italia

Altro 
Caruso – brano musicale di Lucio Dalla tratto dall'album DallAmeriCaruso (1986)
Banda Caruso – formazione del Fronte clandestino di resistenza dei carabinieri
Cratere Caruso – cratere del pianeta Mercurio
Metodo Caruso – tecnica di arrampicata
Caruso – cognome italiano
Caruso, genere di pesci lofiiformi estinti